A Piszkos módszerek (The Sunshine State) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenhatodik epizódja, összességében pedig a hetvenharmadik.

Cselekmény

Az epizód elején Lincoln Miamiba megy, ahol csatlakozik Selfhez, Gretchenhez és Zsebeshez. Linc megígéri Sarának, hogy meg fogja találni a Scyllát. Lincoln elmegy a vevő barátnőjéhez, hogy megtudja, hol van, de csapdába csalják és lövöldözés alakul ki, ám sikerül neki elmenekülnie.

Michael egy házban ébred az erdő közepén. Megpillantja Fergusont egy másik őrrel együtt. Michael találkozik Dr. Knowltonnal, aki közli vele, hogy az anyja még mindig él. A doktor gyerekkori fényképalbumot ad neki.

Linc ellopja Tia pénztárcáját, és elküldi Selfet és Zsebest, hogy kutassák át a nő lakását.

Sara elmegy a Tábornokhoz, hogy felajánlja segítségét Michael gyógyulásában, de Krantz megnyugtatja, hogy a legjobb kezekben van most Mike.

Tia lakásában Self és Zsebes megbeszélik, hogy nem Linc lesz a csapat irányítója. Gretchen közli Lincolnnal, hogy a Scyllát hajón próbálják majd meg áthelyezni. Megérkezik Zsebes és Self, akik le akarják váltani a főnökségről Lincolnt, ám megjelenik Mahone is.

Gretchen, Zsebes, Mahone és Self a kikötőbe mennek, hogy ellenőrizzék a hajókat. Meg is találják a hajót és az egyik utas menekülni próbál, ám Mahone és Linc elkapja, de kiderül, hogy a srác csak füves cigik miatt próbált menekülni.

A doktor megpróbálja meggyőzni Michaelt, hogy csatlakozzon a Céghez, de mindhiába. A Tábornok felhívja és érdeklődik, hogy halad. Megpróbálhatja igazságszérummal is, de akkor nem önszántából fogja tenni és lehet, hogy nem lesz örökre az övék Michael. Krantz azt akarja, hogy minél gyorsabban menne a dolog.

Sara egy téren sms-t kap, majd pedig egy csörgő utcai telefonhoz rohan, ahol egy fekete furgon áll meg és elrabolják a nőt. Egy limuzinhoz viszik, ahol találkozik Lisával, aki informálja, hogy hol van Michael és hogy menjen oda, mert fogy az idő.

A kikötőben Mahone elkéri a biztonsági kamera felvételét. Megtudják, hogy a vevő Miamiba érkezik. Közben Gretchen meglátja Scott Carruth fájlját a keresőben. Ezalatt Lincoln elmondja Mahone-nak, hogy jól van Michael és hogy mindenáron vissza kell szerezniük a Scyllát.

Sara felhívja Lincolnt, hogy el kell mennie megmenteni Michaelt. Linc viszont arra kéri, hogy maradjon ki ebből. A beszélgetést hallva Zsebes felhívja Krantz tábornokot, és elmondja a hallottakat. A Tábornok utasítja Dr. Knowltont, hogy azonnal kábítsa el Michaelt és el kell tűnniük onnan. Az orvos azt mondja, hogy el tudnak bánni egy nővel.

Miközben az injekciókat készíti a doktor, a szobában Michelnek beugrik egy visszaemlékezés az 'édes méreg' vegyületről. A szobában Ferguson elkapja Michaelt, a doktor pedig már adná be neki az injekciót, amikor hirtelen zajt hallanak a fürdőből. A fürdőben lévő bojler felrobban, így Michael elveszi Ferguson fegyverét. Ferguson pedig beadja az injekciót a doktornak, majd pedig odabilincseli magát az ágyhoz, Michael utasítására. Michael elhagyja a házat és menekülni kezd az ügynökök elől, akik üldözőbe veszik.  

Self kiszúrja Carruthot a biztonsági kamera felvételén. De hol van Gretchen? Carruth megérkezik egy kávézóba, ahol Gretchennel tárgyalni kezd és megállapodnak. Visszaérkezvén Gretchen elárulja a többieknek, hogy ki a vevő és hol van.

Michael az erdőbe próbál meg elmenekülni, de Fergusonék utolérik. Ám hirtelen Sara jelenik meg és egy dzsippel Fergusonékba rohan, majd pedig elmenekül Michaellel.

Lincoln, Mahone, Zsebes, Self és Gretchen találkozik Carruth-tal és az embereivel. Gretchen azonban lelövi Carruth embereit, mert az élete többet ér, mint a pénz. Ekkor azonban Carruth meglövi Gretchent, Mahone pedig agyonlövi a férfit. Linc ráfogja a fegyvert a már meglőtt Gretchenre, ám végül mégsem lövi le Mahone és Zsebes közbenjárására, hanem ott hagyják megsebezve a rendőröknek, majd pedig elmennek.

Michael megvallja Sarának, hogy az anyja még mindig életben van.

Az epizód végén csörög Carruth telefonja. Lincoln veszi fel és elmondja, hogy meghalt az embere és most ő következik. Kiderül, hogy a Scylla vevője nem más, mint Lincoln és Michael anyja, Christina Rose Scofield.

A szökés epizódjai